Си́львио Пио́ла (; , Роббьо — , Гаттинара) — итальянский футболист, выступавший с 1929 по 1954 год. Чемпион мира 1938 года, лучший бомбардир в истории Серии А (274 гола). Несмотря на всего 34 матча, сыгранные за сборную Италии, Пиола является с 30 мячами третьим бомбардиром в её истории после Луиджи Ривы (35) и Джузеппе Меаццы (33).

Биография 
Карьера Пиолы началась в клубе «Про Верчелли», тогда как дебют в высшей лиге итальянского футбола состоялся 16 февраля 1930 года в матче против «Болоньи». В том чемпионате форвард забил 13 голов, несмотря на то, что ему даже не исполнилось восемнадцати. В сезоне 1933/1934 Пиола, играя в составе «Про Верчелли», забил шесть голов в матче против «Фиорентины», который закончился со счётом 7:2.

В 1934 году Пиола перешёл в «Лацио» и, выступая за столичный клуб, дважды становился лучшим бомбардиром лиги: в 1937 и 1943 годах. Следующей вехой в биографии Пиолы стал «Торино». Здесь он установил свой рекорд по количеству забитых за сезон голов, отличившись в 23 матчах 27 раз. По окончании войны Пиола присоединился к «Новаре», а до этого провёл два года в другом клубе из Турина — «Ювентусе».

Свой дебютный матч за национальную команду Сильвио Пиола провёл 24 марта 1935 года против Австрии. Тогда же он отметился и первым голом за сборную. В финальном матче Кубка мира 1938 против Венгрии нападающий отметился дублем, доведя свой бомбардирский счёт до 5 голов, став третьим по этому показателю на турнире. Всего Пиола забил 30 мячей в 34 играх за сборную Италии. Последний матч за национальную сборную 38-летний Пиола сыграл во Флоренции 18 мая 1952 года против Англии (1:1).

Сильвио Пиола умер в Гаттинаре в 1996 году.

За свою карьеру он сыграл 537 игр в Серии А.

Достижения 
 Чемпион мира: 1938
 Лучший бомбардир Серии А (2): 1936/1937 — 21 гол, 1942/1943 — 21 гол
 Лучший бомбардир в истории Серии A (274 гола)
 Член итальянского элитарного «клуба 300» (1 место, 364 мяча)
 Рекордсмен чемпионата Италии по количеству голов в одном матче: 6 голов

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную Италии 
 Пиола на сайте enciclopediadelcalcio.it 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Про Верчелли»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Новара»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры сборной Италии по футболу
Тренеры ФК «Кальяри»